Воловщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Воловщина — деревня в Горанском сельсовете Минского района Минской области.
 Воловщина — деревня в Ждановичском сельсовете Минского района Минской области.